Садак может означать:

 Садак — одно из названий сайдака (набора вооружений конного лучника).
 Садак (племя) —  тюркское племя.
 Садак — в исламе — подарок жениха, приносимый в дом невесты во время сговора или свадебного торжества.

Топоним 
 Садак (река) — река в Оренбургской области, приток Дёмы.
 Садак (посёлок) — посёлок в Матвеевском районе Оренбургской области.
  — деревня в Турции.